Застырец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Застырец, Аркадий Валерьевич (1959—2019) — поэт, литературный переводчик, журналист, драматург.
 Застырец, Иосиф Яковлевич (1873—1943) — грекокатолический священник, галицийский писатель, философ, общественный и образовательный деятель.